Osoby:
 Barbara Haering – niemiecka polityk
 Hanna Haering – niemiecka tenisistka stołowa
 Stephan Haering – niemiecki teolog
 Theodor Haering – niemiecki filozof

Zobacz też:
 Häring